Pjanelo ima više značenja:
 Pjanelo (Ankona)
 Pjanelo (Mačerata)
 Pjanelo (Modena)
 Pjanelo (Pezaro i Urbino)
 Pjanelo (Verčeli)